Purbeck puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos del condado de Dorset (Inglaterra):

 Purbeck (distrito).
 La isla de Purbeck.